Три́ша Хе́лфер (, 11 апреля 1974) — канадская актриса и модель, наиболее известная благодаря роли Номера Шесть в сериале «Звёздный крейсер „Галактика“».

Ранние годы 
Хелфер родилась в деревенской общине Доналда, провинция Альберта, в семье Денниса и Элейн Хелферов. Она имеет немецкие, английские, шведские и норвежские корни.

Карьера 

В одном из местных кинотеатров 17-летнюю Хелфер заметил модельный агент Келли Стрейт и предложил ей работать в модельном бизнесе, после чего она переехала в Нью-Йорк. В 1992 году она заняла первое место на конкурсе Supermodel of the World модельного агентства Ford Models и подписала контракт с модельным агентством Elite Model Management. Триша участвовала в показах модельных домов и знаменитых модельеров, среди которых были Ralph Lauren, Chanel и Giorgio Armani.

Хелфер стала появляться на обложках глянцевых журналов, в 2005 году стала «девушкой для календаря» журнала Maxim, а в 2007 году заняла 57-е место в его топ-листе «Hot 100 Women».

В Нью-Йорке Хелфер стала ведущей канадской телепрограммы Ooh La La, освещающей мир моды. Поняв, что она может работать с камерой, Триша в 2002 году переехала в Лос-Анджелес. Продолжая работать моделью, она решила попробовать себя в кино. Свою первую роль она сыграла в сериале «Иеремия», а затем снялась в сериале «C.S.I.: Место преступления».

В 2003 году Хелфер сыграла роль Номера Шесть (человекоподобного робота-сайлона шестой модели) в фантастическом мини-сериале Майкла Раймера «Звёздный крейсер „Галактика“», который затем продолжился одноимённым длительным телесериалом, в котором Хелфер играла одну из главных ролей, принесшей ей славу и звание секс-символа. 

Актриса сотрудничала с компаниями Electronic Arts, создателями игры Command & Conquer 3: Tiberium Wars, озвучив персонажа по имени Киллиан Катар, Blizzard Entertainment, озвучив Сару Керриган в стратегии StarCraft II: Wings of Liberty и StarCraft II: Heart of the Swarm, а также BioWare, озвучив искусственный интеллект  СУЗИ  в играх серии Mass Effect — Mass Effect 2 и Mass Effect 3.

В 2013 году Хелфер сыграла главную роль в сериале ABC «Женщины-убийцы». В 2016 году она присоединилась к актёрскому составу сериала «Люцифер».

Личная жизнь 
Хелфер была замужем за адвокатом Джонатаном Маршаллом, с которым они подали на развод в январе 2018 года.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады